Wolha Alifirawiec (biał.: Вольга Аліфіравец; ur. 8 czerwca 1987 w Nowopołocku) – białoruska biathlonistka, brązowa medalistka Mistrzostw Świata Juniorów w 2005.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata Juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1987
Białoruskie biathlonistki
Ludzie urodzeni w Nowopołocku